Jméno a příjmení Michal Prokop má více nositelů:

 Michal Prokop (* 1946) – český zpěvák, moderátor a politik ODA
 Michal Prokop (cyklista) (* 1981) – český cyklista
 Michal Prokop (lékař) (* 1962) – český lékař, pediatr